Альбалат-де-ла-Рибера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-Баха. Занимает площадь 14,3 км². Население 3 585 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Albalat de la Ribera
 Albalat de la Ribera en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística

Муниципалитеты Валенсии